Masque of the Red Death (z ang. Maska Czerwonej Śmierci) jest jednym ze światów do gry fabularnej Dungeons & Dragons.

Opis tego świata ukazał się po opisie świata Ravenloft i jest uważany za swego rodzaju „nakładkę” na Ravenloft. Masque of the Red Death ma wiele cech wspólnych z Ravenloft – jak na przykład tzw. „testy potęg” (ang. power checks) i ograniczoną magię (wraz z ograniczeniem podróży na inne plany egzystencji) zbliżoną do tej ze Świata Mgieł.

Główna różnica pomiędzy tymi światami to miejsce, w którym toczy się akcja – w Masque of the Red Death są to lata 1890 naszego świata. Wiele postaci ówczesnej literatury angielskiej pojawia się w Masce Czerwonej Śmierci jako przeciwnicy lub pomocnicy graczy – na przykład Van Helsing, Kuba Rozpruwacz i Dorian Gray.

W 2004 roku, firma White Wolf (za pomocą swojej firmy-córki, Sword & Sorcery) wydała nową wersję systemu opartą na zasadach Systemu d20.

Przygody 
Przygoda zatytułowana Dark Magic in New Orleans (z ang. Mroczna Magia w Nowym Orleanie), której autorem jest Randy Richards, pojawiła się w magazynie Dungeon w numerze 71 (listopad/grudzień 1998). Przygoda koncentruje się na działaniach Króla Voodoo, Doktora Johna (ang. Voodoo King Doctor John) i Królowej Voodoo (ang. Voodoo Queen) Marie Laveau w latach dziewięćdziesiątych XIX wieku w Nowym Orleanie. Gracze muszą odnaleźć osobę odpowiedzialną za serię morderstw mających miejsce w mieście i zarazem uniknąć własnej śmierci. W przygodzie pojawiają się także nowe potwory.

Zobacz też 
 Ravenloft

Linki zewnętrzne 
  
 Strona Domowa RPGA Living Death 

Ravenloft